Ruyigi (commune)
 Een provincie van Burundi, zie Ruyigi (provincie)
 De hoofdstad van de provincie, zie Ruyigi (stad)